Leopoldo V puede referirse a:
 Leopoldo V "el Virtuoso" (1157–1194), duque de Austria, de la familia Babenberg.
 Leopoldo V de Habsburgo (1586–1632), archiduque de Austria y conde de Tirol.